Schalkenbach ist ein geographischer Name:
 Schalkenbach,  Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Schalkenbach (Dreisbach), rechter Zufluss des Dreisbach in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
 Schalkenbach (Nims), linker Zufluss der Nims vor Schönecken, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Schalkenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus Schalkenbach (1848–1925), Elektrotechniker und Pionier im Bereich der Elektrizität

Siehe auch:
 Schalksbach